Pierre Mirault fait référence à :
 Pierre Mirault, fils de Louis Mirault, médecin et peintre du Nivernais, (1899-1982).
 Pierre Mirault, potager de la bouche du roi de France à la cour de Louis XV.
 Pierre Mirault, maire de Fontenay-Trésigny en 1783.
 Pierre Mirault, résistant français mort en déportation au camp d’Auschwitz en 1943.
 Pierre Mirault, beau-père de Jean Bérard de Moquet, réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique devenu boulanger à Savannah.

Notes et références